

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Floyd Fithian, (1928-2003), homme politique américain ;
 Philip Vickers Fithian, (1747-1776), religieux américain du  ;
 George W. Fithian, (1854–1921), homme politique américain ;

Toponyme 

 Fithian, un village du comté de Vermilion dans l'Illinois, aux États-Unis.

Homonymie
Homonymie de patronyme